Люди
 Франциско Гомес
 Франциско Франко
 Франциско Хенто

Інше
 Франциско (супутник)

Див. також 
 Франциск